Irakli Alassania (1973-), homme politique géorgien ;
 Giuli Alasania (1946-), historienne géorgienne ;
 Mamia Alassania (1943-1993), colonel des forces armées géorgiennes.
Patronyme géorgien